Rezultati Prvenstva Anglije 1886 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvakinje

Zaključni del

Viri
 

Ženske posamično
1886